Call to Arms – album dei Sick of It All
Call to Arms – album dei Saxon